«Урал» — российский футбольный клуб из Екатеринбурга, представляющий всю Свердловскую область. Выступает в РПЛ. Основан в 1930 году.

Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Уралмашстрой» при Уральском заводе тяжёлого машиностроения, затем неоднократно менявшей своё название.

В высших лигах страны провел 10 сезонов: в Высшей лиге СССР в 1969 году, в Высшей лиге России с 1992 по 1996 год, и Российской футбольной премьер лиге с сезона 2013/2014 по настоящее время. Участник финала розыгрыша Кубка России 2016/17, полуфинала розыгрыша Кубка России 2007/08 и полуфинала Кубка Интертото 1996 года. Обладатель Кубка ФНЛ 2012.

Статистика выступлений в чемпионатах страны

Чемпионат СССР

Чемпионат России

Итоговая статистика 

Данные приведены на конец сезона 2012/13

Статистика выступлений в национальных кубках

Кубок СССР 

Впервые футбольный клуб принял участие в третьем розыгрыше Кубка СССР (в 1938 году). Всего же из 51-го розыгрыша кубка команда участвовала в 36-ти. Наивысшее достижение — выход в 1/4 финала в розыгрышах 1965/66, 1967/68 и 1990/91 годов. Семь раз футбольный клуб пропускал в дальнейшее продвижение по турниру команды с названием команда «Динамо» из разных городов и республик страны. Три раза клуб проигрывал «Иртышу» из Омска на разных стадиях кубка, причём в розыгрышах 1988/89 и 1989/90 годов «Иртыш» победил два раза подряд. В статистике учтены голы забитые в основное и дополнительное время. Голы, забитые в серии послематчевых пенальти, не отражены.

Кубок России 

Футбольный клуб участвовал во всех розыгрышах Кубка России. Наивысшее достижение — выход в финал в сезоне 2016/17 Один раз команда принимала участие в полуфинале 2007/08 и дважды  доходила до 1/4 финала. Шесть раз «Урал» проигрывал представителям Москвы и Московской области на разных стадиях турнира. Трижды (в 1993/94, 2001/02 и 2008/09) клуб выбывал из розыгрыша кубка, проиграв «КАМАЗу» из Набережных Челнов. В статистике учтены голы забитые в основное и дополнительное время. Голы, забитые в серии послематчевых пенальти, не отражены.

Итоговая статистика 

Данные приведены на конец сезона кубка 2012—2013 годов

Примечания

Ссылки 
 RSSSF.com

 
Урал